И́кола () — финская фамилия. Известные носители:

 Икола, Хейкки (род. 1947) — финский биатлонист.
 Икола, Хенна (род. 1998) — финская сноубордистка.